Gaudêncio de Évora, conhecido como São Gaudêncio de Évora
 Gaudêncio de Bréscia, conhecido como São Gaudêncio de Bréscia

Desambiguações de santos